Bradowiec – szczyt w Beskidzie Sądeckim
 Bradowiec – potok, dopływ Muszynki

Przypisy